Tatort Internet steht für folgende Fernsehserien:

 Tatort Internet – Schützt endlich unsere Kinder, RTL II (2010)
 Tatort Internet – Angeklickt und abgezockt!, ZDF (ab 2012)